Boderne kan henvise til flere artikler:
 Boderne (Åker Sogn) - bebyggelse i Åker Sogn på Bornholm
 Boderne (Hellebæk Sogn) - bebyggelse i Hellebæk Sogn ved Helsingør
 Boderne (Næstved) - en række middelalderlige boder i Næstved